John Chichester ist der Name folgender Personen:

* John Chichester (Politiker, um 1520) (1519/20–1568), englischer Adliger und Politiker
 John Chichester (Befehlshaber) († 1597), englischer Befehlshaber in der Schlacht von Carrickfergus
 John Chichester (Politiker, 1598) (1598–1669), englischer Politiker
 John Chichester (Offizier) (1769–1823), britischer Militär

 John Chichester, 4. Baronet (of Raleigh) (1689–1740), britischer Adliger und Politiker
 John Chichester, 5. Baronet (of Raleigh) (1721–1784), britischer Adliger
 John Chichester, 6. Baronet (of Raleigh) (um 1752–1808), britischer Adliger